Pigeon Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Pigeon Lake, Ontario, sjö, 
 Pigeon Lake, Alberta, sjö,